Der European Darts Grand Prix 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 4. bis zum 6. Mai 2018 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das fünfte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war der Glaspalast in Sindelfingen.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:3-legs gegen den Engländer James Wade durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Jelle Klaasen
  John Henderson
  Gerwyn Price
  Darren Webster

Sieger des UK Qualifier
  Kyle Anderson
  Andy Boulton
  Stephen Bunting
  Jamie Caven
  Ricky Evans
  Steve Hine
  Peter Hudson
  Steve Lennon
  Adrian Lewis
  Jamie Lewis
  Arron Monk
  Dawson Murschell
  Paul Nicholson
  Robert Owen
  Matt Padgett
  Kirk Shepherd
  Alan Tabern
  James Wade

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Toni Alcinas
  Vincent van der Voort
  Danny Noppert
  Mats Gies
  Jan Dekker
  Mareno Michels
  Jermaine Wattimena
  Dimitri Van den Bergh

Sieger des Host Nation Qualifier
  Max Hopp
  Martin Schindler
  Gabriel Clemens
  Christian Bunse
  Robert Marijanović

Nordic & Baltic Qualifier
  Madars Razma

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 4. Mai 2018

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018